КБ «Луч» — название конструкторского бюро. На постсоветском пространстве это название носят две организации:
 Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч», расположенное в Киеве и занимающееся разработкой ракетной техники, в том числе ПТРК и ПКР.
 АО "Конструкторское бюро «Луч», входящее в концерн «Вега», расположенное в Рыбинске Ярославской области и занимающееся разработкой БПЛА.